Závod na 1000 metrů žen na Zimních olympijských hrách 2006 se konal v hale Oval Lingotto v Turíně dne 19. února 2006. České závodnice se jej nezúčastnily.

Výsledky

Externí odkazy 
  Torino 2006 Official Report - Speed Skating , la84foundation.org
  Výsledky závodu na 1000 m žen, speedskatingnews.info

Ženy 01000